Patrik Hellman, född 25 april 1982, är en svensk bandyspelare. Han har tidigare representerat Villa Lidköping BK och sin moderklubb IFK Motala.

I början av sin karriär spelade Hellman också som ytterhalv men sen han värvades till Villa har han varit ordinarie back. Han är också den spelaren i truppen som varit i klubben längst tid och ligger på 16:e plats bland spelarna som gjort flest matcher i Villatröjan.

2007-08 var han lagkapten och han har under perioder varit assisterande lagkapten.

25 mars 2012 fick han spela sin första sm-final i bandy när Villa förlorade mot Sandviken med 6-5.

Efter säsongen 2013-14 fick han inget nytt kontrakt av Villa efter 10 år i klubben. Patrik valde till slut att fortsätta bandykarriären i Lidköpings AIK

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-12

Referenser

Födda 1982
Män
Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Spelare i IFK Motala Bandy
Levande personer